(434) Венгрия () — сравнительно небольшой астероид внутренней части главного пояса между орбитами Марса и Юпитера, обладающий очень высоким альбедо, что обусловлено его принадлежностью к спектральному классу E. Этот астероид возглавляет семейство Венгрии, вращающихся вокруг Солнца по орбитам, расположенным вблизи орбитального резонанса 1:4 с Юпитером.

Открыт 11 сентября 1898 года немецким астрономом Максом Вольфом в гейдельбергском университете и назван в честь Венгрии, государства в Центральной Европе. Астероид был назван в память о съезде астрономов, состоявшемся в Будапеште в 1898 году.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 
 SDSS image taken on 01APR2003 /Fermats Brother
 Relation between 434 Hungaria, 3103 Eger, and e-type asteroids
 Near IR-spectra of 3 Hungaria family asteroids: 4483 Petofi, 3169 Ostro and 3940 Larion

Астероиды Главного пояса
Семейство Венгрии
Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Астероиды, названные в честь стран